Епи́скоп Пе́тр (в миру Пётр Григорьевич Мансуров; 6 сентября 1954, Краковец, Львовская область, Украинская ССР) — епископ Русской православной церкви, епископ Калачинский и Муромцевский;  Омской духовной семинарии.

Биография 
Родился в семье военнослужащего.  В 1971 году окончил СШ №5 г.Червоноград Львовской области. В 1972—1974 годах служил в рядах Советской армии.

В 1975—1981 годах обучался на биологическом факультете МГУ. По окончании университета работал по специальности в Омском НИИ природноочаговых инфекций (младший, затем старший научный сотрудник). В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности вирусология.

В 1978 году женился, в 1979 году родился сын Григорий (сейчас священник). В 1988 году супруга скончалась.

8 ноября 1995 года рукоположён во диакона, 26 ноября — во иерея. С мая 1996 года — настоятель храма Рождества Христова и прп. Сергия Радонежского п. Крутая Горка г. Омска.

В 2008 году возведён в сан протоиерея.

В 2009 году окончил Тобольскую духовную семинарию, защитив дипломную работу на тему «Сотворение мира Богом и естественнонаучная проблема происхождения жизни на Земле».

С августа 2010 года — секретарь Омского епархиального управления.

4 января 2012 года в Большекулачинском Свято-Никольском монастыре пострижен в монашество с именем Петр в честь апостола Петра.

Архиерейство 
6 июня 2012 года решением Священного синода был избран епископом новооснованной Калачинский епархии.

17 июня того же года в Успенском соборе был возведён в достоинство архимандрита митрополитом Омским и Таврическим Владимиром (Иким).

6 июля 2012 года в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Петра во епископа Калачинского и Муромцевского.

12 июля 2012 года в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве рукоположён во епископа Калачинского и Муромцевского. Хиротонию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении митрополитов Саранского и Мордовского Варсонофия (Судакова), Омского и Таврического Владимира, епископов Солнечногорского Сергия (Чашина) и Воскресенского Саввы (Михеева).

Примечания

Ссылки 
 Петр, епископ Калачинский и Муромцевский (Мансуров Пётр Григорьевич)  // Патриархия.Ru

Выпускники биологического факультета МГУ
Епископы Русской православной церкви
Выпускники Тобольской духовной семинарии
Кандидаты биологических наук
Персоналии:Калачинск
Калачинская епархия